Het ATP-toernooi van Sint-Petersburg 2013 (met de officiële naam St. Petersburg Open 2013) werd van 16 tot en met 22 september 2013 gespeeld in de Russische stad Sint-Petersburg. Er werd gespeeld op de indoor hardcourtbanen van het Petersburg Sports and Concert Complex.

Het enkelspel werd gewonnen door Ernests Gulbis. Hij versloeg in de finale Guillermo García López met 3-6, 6-4 en 6-0. Het dubbelspel werd gewonnen door David Marrero en Fernando Verdasco. Zij versloegen in de finale Dominic Inglot en Denis Istomin met 7-6(6) en 6-3.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Sint-Petersburg
ATP-toernooi van Sint-Petersburg